Questa voce raccoglie un approfondimento sui gironi D, E ed F dell'edizione 2021-2022 della Serie D.

Girone D

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie C 2022-2023.
      Vince i play-off per il ripescaggio.
 Qualificato ai play-off o ai play-out.
      Retrocesso in Eccellenza 2022-2023.

Regolamento
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa.
Note:

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out 
In questo girone si è disputato un solo play-out in quanto il distacco fra terzultima e sestultima è stato pari o superiore a 8 punti.

Girone E

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie C 2022-2023.
      Vince i play-off per il ripescaggio.
 Qualificato ai play-off o ai play-out.
      Retrocesso in Eccellenza 2022-2023.

Regolamento
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa.
Note:

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out 
In questo girone si è disputato un solo play-out in quanto il distacco fra terzultima e sestultima è stato pari o superiore a 8 punti.

Girone F

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie C 2022-2023.
      Vince i play-off per il ripescaggio.
 Qualificato ai play-off o ai play-out.
      Retrocesso in Eccellenza 2022-2023.

Regolamento
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa.
Note:

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out

Note

Voci correlate 
 Serie D 2021-2022
 Serie D 2021-2022 (gironi A-B-C)
 Serie D 2021-2022 (gironi G-H-I)
 Coppa Italia Serie D 2021-2022

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2021
Calcio nel 2022
2021